Molekulska formula -{C22H25N3O}- se može odnositi na:

 Dialilisergamid
 Indoramin
 PARGY-LAD